Храм Святой Екатерины — название христианских храмов, освящённых во имя святой великомученицы Екатерины Александрийской.

Обиходные названия: Екатерининская церковь, Екатерининский собор.

Россия

Владимирская область 
 Храм Святой Екатерины — в деревне Поляны Кольчугинского района Владимирской области.
 Екатерининский собор — в Судогде.
 Екатерининская церковь при Свято-Лукиановом мужском монастыре, Лукьянцево, Владимирская область. Церковь была построена и освящена 10 ноября 1714 г.

Вологодская область 
 Храм Святой Екатерины — в настоящее время на месте церкви располагается бассейн «Динамо». Построена в 1776 г.
 Храм Святой Екатерины, разрушающийся храм в с. Батран Череповецкого района Вологодской области. Была возведена в 1819 г.

Екатеринбург и область 
 Екатерининский собор — уничтожен. В память о храме на этом месте была построена Часовня Святой Екатерины.
 Храм во имя святой великомученицы Екатерины, Алапаевск, Свердловская область, 1792 г.
 Домовой храм Святой Екатерины во II учебном здании УГГУ.

Карелия 
 Екатерининская церковь — в Петрозаводске.

Татарстан 
 Церковь Святой великомученицы Екатерины, с. Екатериновка Новошешминского района Республики Татарстан. Сооружена в 1875—1883 гг.
 Церковь Святой Екатерины — лютеранский немецкий приход, Казань. Построена в 1771 г.

Москва и Московская область 
 Храм великомученицы Екатерины на Всполье.
 Храм Екатерины Мученицы при Воспитательном доме — уничтожен.

 Церковь Святой великомученицы Екатерины в Балашихе
 Храм Екатерины Мученицы в Вознесенском монастыре — уничтожен.
 Церковь Святой великомученицы Екатерины, Московский Кремль, Соборная площадь. Относится к числу «правительственных зданий», недоступен простым посетителям.
 Церковь Святой Екатерины, Рахманово, Московская область.
 Екатерининская пустынь, Толобово село (Видное-2), Ленинский район Московской области.
 Церковь Святой великомученицы Екатерины, Ярополец, Московская область.

Санкт-Петербург и область 
 Церковь Святой Екатерины у Тучкова моста — православная.
 Церковь Святой великомученицы Екатерины при Екатерининском институте — в настоящее время помещение отдано Российской национальной библиотеке.
 Церковь Святой Екатерины — армянская церковь.
 Базилика Святой Екатерины Александрийской — католическая.
 Церковь Святой Екатерины — евангелическо-лютеранский шведский приход.
 Церковь Святой Екатерины — евангелическо-лютеранский немецкий приход.
 Церковь Святой Великомученицы Екатерины — Старо-Петергофский проспект, 6. Храм простоял до лета 1929 года, на его месте был выстроен кинотеатр «Москва».
 Церковь Святой Екатерины Скворицкого прихода.
 Церковь Святой великомученицы Екатерины, Каложицы.
 Екатерининский собор, Кингисепп.
 Храм Святой великомученицы Екатерины, Луга.
 Церковь Святой великомученицы Екатерины, Мурино.
 Храм Святой великомученицы Екатерины, Павловск.
 Екатерининский собор, Пушкин.

Другие 
 Храм прихода в честь святой великомученицы Екатерины. 
 Храм Святой Екатерины, Новокузнецк, Кемеровская область.
 Церковь Святой Екатерины, Смоленск.
 Храм Святой Екатерины в тверском Свято-Екатерининском монастыре.
 Свято-Екатерининский кафедральный собор, Краснодар.
 Свято-Екатерининский собор, Слободской, Кировская область.
 Церковь Святой великомученицы Екатерины, Валдай, Новгородская область.
 Церковь Святой Екатерины, Ляличи, Брянская область.
 Свято-Екатерининская церковь, Ветлуга, Нижегородская область.
 Храм Святой Великомученицы Екатерины, Краснокамск, Пермский край.
 Церковь Святой великомученицы Екатерины, с. Созоново, Тюменская область.
 Церковь Преподобного Евфимия и великомученицы Екатерины, Екатериноградская, Кабардино-Балкария.
 Храм в честь великомученицы Екатерины, Челябинск, Челябинская область.
 Лютеранская церковь Святой Екатерины, Архангельск.
 Лютеранская кирха во имя святой Екатерины, Омск.
 Церковь Святой Екатерины (Рассказово), Тамбовская область
 Храм Святой Великомученицы Екатерины, Симферополь
 Храм Святой Великомученицы Екатерины, Феодосия
 Храм Святой Великомученицы Екатерины, Рязань
 Храм Екатерины, Свердловская область, с Шухруповское

Италия 
 Церковь Сан-Франческо в Ассизи с капеллой Екатерины Александрийской, Ассизи.
 Базилика Святого Климента с капеллой Святой Екатерины, Рим.
 Храм во имя Святой великомученицы Екатерины (Рим).
 Церковь святой Екатерины Александрийской, Пиза

Литва 
 Церковь Святой великомученицы Екатерины, Вильнюс. Сооружена в 1871 г. Освящена именем Святой в августе 1872 г.
 Костёл Святой Екатерины. 1632 г.

Украина 
 Храм Святой великомученицы Екатерины, Киев. 1739—1744 гг.
 Лютеранская церковь Святой Екатерины (Киев), Киев.
 Храм Святой великомученицы Екатерины, Луганск.
 Свято-Екатериновский храм, Счастье.
 Свято-Екатерининский собор, Херсон. 1781—1786 гг.
 Евангелическо-лютеранская церковь Святой Екатерины, Днепр.
 Екатерининская церковь, Чернигов.

Чехия 
 Монастырь Святой Екатерины (Оломоуц).
 Церковь Святой Екатерины (Острава).

Другие страны 
 Свято-Екатерининская церковь (Минск), Белоруссия.
 Церковь Святой Катарины (Нюрнберг), Германия.
 Собор Святой Екатерины (Гоа), Индия.
 Армянская церковь Святой Екатерины (Исфахан), Иран.
 Церковь Святой Екатерины (Онфлёр) — считается старейшим деревянным храмом Франции.
 Церковь Святой Екатерины (Загреб), Хорватия.
 Церковь святой Екатерины (Пярну), Эстония.
 Церковь святой Екатерины (Эйндховен), Нидерланды.

Примечания